Speed of Sound (lied)
Speed of Sound (achtbaan), een achtbaan in Walibi Holland